Tubal bezeichnet:
 Tubal, ein Sohn Jafets 
 Tubal-Kain, eine biblische Figur

Tubal ist der Familienname von
 Mohammed Al-Tubal (* 1993), libyscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Tabal